Аба́шин — російське прізвище.

Відомі носії:

 Абашин Василь Олександрович (1940) — український гончар, художник-кераміст.
 Абашин Віктор Григорович (1956) — російський гінеколог, доктор медичних наук (1999).
 Абашин Владислав Володимирович (1979) — російський актор театру й кіно.
 Абашин Герман Едуардович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Абашин Микола Борисович (1922–1989) — радянський генерал-полковник.
 Абашин Сергій Миколайович (1965) — російський етнолог, доктор історичних наук (2009).

Прізвища
Російські прізвища